Buwalda ist der Familienname folgender Personen:

 Nico Buwalda (1890–1970), niederländischer Fußballspieler
 Peter Buwalda (* 1971), niederländischer Journalist und Autor
 Robin Buwalda (* 1994), niederländischer Fußballspieler